Peethasthabeeja är ett släkte av svampar. Peethasthabeeja ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peethasthabeeja